Matej Mitrović (Požega, 10. studenoga 1993.) hrvatski je nogometaš koji igra na poziciji braniča. Trenutačno igra za Rijeku.

Životopis 
Rođen je u Požegi, 10. studenoga 1993. godine. 

Nogometnu karijeru započinje u Kutjevu te uskoro prelazi u nogometnu školu Nogometnog kluba Kamen Ingrada iz Velike.
Godine 2012. godine kao junior, odlazi u vinkovački klub HNK Cibalia. Svoj prvoligaški debi za NK Cibaliju odigrao je 25. veljače 2012. godine. U sezoni 1. HNL 2012./13. postaje stalni član prvih 11 te je ostvario svih 33 nastupa, najviše na poziciji stopera.

U rujnu 2013. prelazi u HNK Rijeku. U sezoni 2016./17. prve turske lige (Süper Lig) igrao je za Beşiktaş JK. Godine 2018. prelazi u Club Brugge KV i potpisuje na četiri godine.

U svibnju 2018. godine, imenovan je na popisu momčada za SP 2018. u Rusiji, ali nije uspio između prvih 23.

Klupske statistike

Međunarodni nastupi

Golovi

Izvori

Vanjske poveznice 
 Matej Mitrović na hrnogomet.com
 Matej Mitrović na stranici HNS-a

Životopisi, Požega
Hrvatski nogometaši
Nogometaši HNK Cibalije
Nogometaši HNK Rijeke
Nogometaši Beşiktaşa
Nogometaši Club Bruggea
Aktivni nogometaši